Kevin Krawietz e Andreas Mies erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare al concomitante torneo di Colonia.

In finale John Peers e Michael Venus hanno sconfitto Rohan Bopanna e Matwé Middelkoop con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (ritirati)
  John Peers /  Michael Venus (campioni)
  Fabrice Martin /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Jamie Murray /  Neal Skupski (primo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

Riserve 

  Pablo Andújar /  Sander Arends (semifinale)

 Alex De Minaur /  Matt Reid (quarti di finale)

Wildcard 

  Michael Geerts /  Yannick Mertens (quarti di finale)

 Zane Khan /  Luca Nardi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Open 2020